Aretha's Greatest Hits – kompilacyjny album muzyczny Arethy Franklin z 1971 roku wydany przez Atlantic Records.

Lista utworów

Strona A

Strona B 

Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy Arethy Franklin
Albumy Atlantic Records
Albumy kompilacyjne